De naam Yi kan betrekking hebben op:
Yí: rivier in Uruguay
Yi (provincie): voormalige provincie onder de Han-dynastie van China
Yi (volk): bevolkingsgroep in Zuid-China
Yi (taal): taal gesproken in Zuid-China
Yi (achternaam): een Chinese achternaam
Yi: prehistorisch volk uit Oost-China (zie: Dongyi)
Yi (dinosauriër): een basale vliegende dinosauriër uit China